

Рудня — , Городоцький район, Руднянська сільська рада
 Рудня — , Червенський район, Руднянська сільська рада

Рудня — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район, Руднянська сільська рада
 Рудня — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район, Руднянська сільська рада
 Рудня — Житомирська область, Овруцький район, Руднянська сільська рада
 Рудня — Київська область, Броварський район, Руднянська сільська рада
 Рудня — Хмельницька область, Летичівський район, Руднянська сільська рада